Frederick Gehring – matematico statunitense
 Georg Gehring – lottatore tedesco
 Lana Gehring – pattinatrice di short track statunitense
 Rolf Gehring – ex tennista tedesco